Okręty US Navy o nazwie USS „Shoshone”

 Pierwszy USS „Shoshone” (ID-1760) był transportowcem wojska. W służbie w 1919 roku.
 Drugi USS „Shoshone” (AKA-65) był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1944-1946.
 Trzeci USNS „Shoshone” (T-AO-151) był zbiornikowcem. W służbie w drugiej połowie XX wieku.

Shoshone